Gardon (rivier) (Gard), rivier in Frankrijk.
gardon (muziekinstrument) (ütőgardon), snaarinstrument.